Лев Дми́триевич Гу́стов (19 августа 1911, Томск, Россия — 1 ноября 1984, Свердловск, СССР) — русский, китайский и советский инженер-энергетик, проектировщик электростанций.

Биография 
Сын журналиста, редактора, издателя Дмитрия Ивановича Густова.

В 1918—1947 годах жил в Китае (Харбин, Шанхай). Окончил Харбинский политехнический институт (электротехнический факультет), работал в китайском подразделении «General Elektric» — «Shanghai Power Company».

Был участником и формальным руководителем («секретарём») литературного объединения «Чураевка». Принимал участие в выпуске одного из самых известных поэтических сборников поэтов-эмигрантов в Китае — «Остров».

В СССР после реэмиграции в 1947 году работал в «Уралэнергоремонте», затем в «Уралтеплоэлектропроекте» (УралТЭП). Занимался проектированием электростанций (в частности, был главным инженером проекта Троицкой ГРЭС и Билибинской АЭС). Также занимался преподавательской деятельностью (в частности, на электротехническом факультете Уральского политехнического института им. С. М. Кирова).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Примечания

Литература 
 Russian poetry and literary life in Harbin and Shanghai, 1930—1950: The memoirs of Valerij Pereleshin / Edited in Russian and with an introduction by Jan Paul Hinrichs. — Amsterdam: Rodopi B.V, 1987. — P. 62. — ISBN 90-6203-619-8

Источники 
 [pomnipro.ru/memorypage65587/biography Помни про это]

Выпускники Харбинского политехнического университета
Русские поэты первой волны эмиграции
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские поэты
Энергетики СССР
Преподаватели Уральского технического университета